

Geografia 
 Isola Kiži – isola nel lago Onega, Repubblica di Carelia, Russia
 Lago Kizi – lago d'acqua dolce nel bacino del fiume Amur, Russia

Altro 
 Kral Kızı Mausoleum – mausole dedicato a Caterina di Bosnia, Skopje
 Sefirin Kızı – serial televisivo turco trasmesso dal 2019 al 2021